

Позиції в чартах

Примітки 

Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Сингли 1984